River Eye ist der Name folgender Flüsse in Großbritannien:

 River Eye (Windrush), Nebenfluss des Windrush bei Bourton-on-the-Water, Gloucestershire
 River Eye, Oberlauf des River Wreake bei Melton Mowbray, Leicestershire

Siehe auch:
 Eye
 Eye Brook, Fluss in Leicestershire und Rutland